Tipsligan 2000 bestod av tolv lag och FC Haka från Valkeakoski blev finländska mästare.

Tabell

Kvalspel
Atlantis FC - TPS 4-1 (Helsingfors)
TPS - Atlantis FC 1-1 (Åbo)
Atlantis FC kvalificerat för Tipsligan 2001 efter 5-2 sammanlagt.

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

2000 i Finland
Fotbollssäsongen 2000
2000